Михаил Андреевич Беляев: Беляев, Михаил Андреевич (1930—1989) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Беляев, Михаил Андреевич (род. 1998) — российский хоккеист.